Apollo poate fi:

 Un zeu grec: Apollo
 Un asteroid: 1862 Apollo, prototipul categoriei de asteroizi Apollo.
 O categorie de asteroizi care îl au pe 1862 Apollo drept prototip: Asteroid Apollo.
 Program spațial american cu misiuni pe Lună: Programul Apollo
 Un pod peste Dunăre, la Bratislava, capitala Slovaciei: Podul Apollo, în .
 Premiul Apollo, un premiu pentru literatură SF, acordat în Franța, începând cu 1972 până în 1990.